Здолбица () — село, центр Здолбицкого сельского совета Здолбуновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 5067 человек. Почтовый индекс — 35709. Телефонный код — 3652. Код КОАТУУ — 5622682001.

Местный совет 
35709, Ровненская обл., Здолбуновский р-н, с. Здолбица, ул. Шосова, 105.

Ссылки 
 Здолбица на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Здолбуновского района